Oberaign ist der Ortsname von

 Oberaign (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Oberaign (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Oberaign (Grattersdorf), Ortsteil der Gemeinde Grattersdorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberaign (Kirchweidach), Ortsteil der Gemeinde Kirchweidach, Landkreis Altötting, Bayern
 Oberaign (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Oberaigen
 Oberaigner